Balloon Buster – tytuł nadawany asom myśliwskim w I wojnie światowej, którzy zniszczyli pięć lub więcej balonów obserwacyjnych wroga. Tytuł ten został łącznie przyznany 74 pilotom.

Wykaz pilotów Baloon Buster

Bibliografia 
 

!
Listy związane z historią